Новак Ђоковић је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Милоша Раонића са 6:2, 6:3. Ђоковић је тако постао први и до сада једини тенисер који је одбранио титулу на овом турниру.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Квалификације

Носиоци

Квалификанти

Жреб квалификација

Први квалификант

Други квалификант

Трећи квалификант

Четврти квалификант

Пети квалификант

Шести квалификант

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2014.
Париз мастерс — појединачно